Semana roja puede referirse a:
 : Semana roja (1909): represión política en la Argentina.
 : Semana roja (1914): represión política en Italia.
 : Semana roja (1936): resistencia al alzamiento militar de 1936 en la isla de La Palma.